Saros 125 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 4 februari 1060 t/m 9 april 2358. Deze serie duurt 1298 jaar en 65 dagen, bevat 73 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 18 t/m 90.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus